Il toponimo Jutiapa può riferirsi a diverse località:

Jutiapa, comune di El Salvador nel Dipartimento di Cabañas
Jutiapa, comune del Guatemala capoluogo del dipartimento omonimo
Jutiapa, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Atlántida
Dipartimento di Jutiapa, dipartimento del Guatemala